Grand Prix Stanów Zjednoczonych 1991, oficjalnie XXVIII Iceberg United States Grand Prix – pierwsza runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1991. Grand Prix odbyło się w dniach 8–10 marca 1991 na torze Phoenix Circuit w Phoenix. Wyścig po starcie z pole position wygrał Ayrton Senna (McLaren), a na podium stanęli kolejno Alain Prost (Ferrari) i Nelson Piquet (Benetton).

Wyniki

Wyścig 

Legenda:
 NU - nie ukończył
 NZ - nie zakwalifikował się
 NPK - nie przed-kwalifikował się

Uwagi 
 Pole position: Ayrton Senna - 1:21,434
 Najszybsze okrążenie: Jean Alesi - 1:26,758 na 49 okr.
 Pierwszy wyścig: Mika Häkkinen, Mark Blundell, Eric van de Poele, Pedro Chaves, Érik Comas
 Ostatnie zdobyte punkty: Satoru Nakajima

Stany Zjednoczone
1991
1991 w Stanach Zjednoczonych
Sport w Phoenix